Spojení písmene A a číslice 8 může mít různé významy:

 jeden z formátů papíru
 Audi A8 – automobil
 dálnice A8 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 a8 – pole šachovnice